Partit Comunista Japonès, partit polític del Japó
 Petroleum Corporation of Jamaica, companyia petroliera estatal de Jamaica